Mükrime Gülbahar Hatun - concubina del sultano ottomano Mehmed II il Conquistatore e madre del sultano Bayezid II
Ayşe Gülbahar Hatun - concubina del sultano ottomano Bayezid II e madre del sultano Selim I
Mahidevran Gülbahar Hatun - concubina del sultano ottomano Solimano il Magnifico e madre di Şehzade Mustafa